Boucan Canot peut désigner :
Boucan Canot, une station balnéaire de l'île de La Réunion.
La plage de Boucan Canot, la plage de la station balnéaire.
Le cap Boucan Canot, un cap à l'extrémité nord-est de la plage.
Le Boucan Canot, un hôtel situé sur le cap.